Села:
 Дерев'яне — Рівненська область, Рівненський район
 Дерев'яне — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район